Яньлин (Хэнань) (鄢陵) — уезд городского округа Сюйчан провинции Хэнань (КНР).
 Яньлин (Хунань) (炎陵) — уезд городского округа Чжучжоу провинции Хунань (КНР).